Davy Jones může být:

 Davy Jones (hudebník) (1945–2012) – hudebník, skladatel a člen skupiny The Monkees
 Davy Jones (Piráti z Karibiku) – fiktivní postava ze série filmů Piráti z Karibiku